Stati Uniti d'America
 Fairmont – città  della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Fairmont – census-designated place della Contea di Will, Illinois
 Fairmont – città della Contea di Martin, Minnesota
 Fairmont – villaggio della Contea di Fillmore, Nebraska
 Fairmont – città  della Contea di Garfield, Oklahoma
 Fairmont – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale